Søllested Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Søllested Kirke (Assens Kommune) – en kirke i Søllested Sogn i Assens Kommune
 Søllested Kirke (Lolland) – en kirke i Søllested Sogn i Lolland Kommune